Вонгровец:

 Вонгровец — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Вонгровецкий повят.
 Вонгровец — сельская гмина (уезд) в Польше, входит в Вонгровецкий повят, Великопольское воеводство.